

Тютьково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Тютьково — селище, Ковилкінський район, Мордовія